Merav (Variante von Merab) ist ein hebräischer weiblicher Vorname.

Namensträgerinnen 
 Merav Barnea (* 1971), israelische Opernsängerin
 Merav Doster (* 1976), israelische Drehbuchautorin
 Merav Michaeli (* 1966), israelische Journalistin und Schriftstellerin

Weiblicher Vorname